Ez a szócikk tartalmazza a 2015-ös US Open (tenisz) női páros mérkőzéseit.

A címvédő az orosz Jekatyerina Makarova és Jelena Vesznyina páros volt, azonban ebben az évben Makarova nem indult el. Vesznyina páros partnere Eugenie Bouchard volt, de a második körben visszalépni kényszerültek Bouchard sérülése miatt.

Az első kiemeltként induló Martina Hingis−Szánija Mirza páros második Grand Slam-tornagyőzelmüket aratták, miután a döntőben 6–3, 6–3 arányban legyőzték a Casey Dellacqua és Jaroszlava Svedova alkotta kettőst. Szánija Mirza ezzel a második, Martina Hingis a 11. női páros győzelmét aratta.

Kiemeltek

Főtábla

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

Alsó ág

3. csoport

4. csoport

Források
Főtábla eredményei

N2